Gabinete hace referencia a varios artículos:

Gobierno
 Gabinete o Consejo de Ministros: parte del poder ejecutivo de un Gobierno, que engloba al conjunto de los ministros y su presidente o primer ministro.

En la historia
 Gabinetes de curiosidades o cuartos de maravillas: lugares en los que durante la época de las grandes exploraciones y descubrimientos (siglos  y ) que coleccionaban y se presentaban una multitud de objetos raros o extraños.
 Pintura de gabinete.
 Gabinete, pieza del palacio usada para lugar de estudio y retiro, que en el renacimiento italiano se denominó studiolo, en la época isabelina inglesa closet y en la época barroca francesa recibió su definitiva denominación de cabinet.
 Gabinete, un tipo de armario.

Informática
 Caja de computadora o gabinete: armazón que contiene los componentes que integran una computadora (tarjeta  madre, procesador, memoria RAM, dispositivos periféricos, etc.).

Enlaces externos